{| class="infobox" style=""
|align="center" style="background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align="center" style="background: lightgreen;" | Championship League
|-
|align="center" | Эссекс, Англия
|-
|align="center" | 5 января — 26 марта 2009
|-
|align="center" | Crondon Park Golf Club
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 10 000
|-
| Высший брейк — 145 (Марк Селби)
|-
| Статус — нерейтинговый
|-
|align="center" style="background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 2008 — Джо Перри
|-
| Чемпион 2009 — Джадд Трамп
|-
| Финалист — Марк Селби
|-
|}Championship League 2009 — профессиональный пригласительный (нерейтинговый) снукерный турнир, проходивший с 5 января по 26 марта 2009 года. Этот турнир стал отбором на Премьер-лигу 2009 года. Победителем Championship League 2009 и, соответственно, игроком, первым получившим право сыграть в Премьер-лиге 2009, стал Джадд Трамп, обыгравший в финале Марка Селби со счётом 3:2.

 Результаты 

 Группа 1 

Матчи в группе 1 игрались 5 и 6 января 2009 года. Победителем стал Марк Селби.

 Групповая стадия 

 Перри 2:2 Дэй
 Селби 2:2 Картер
 Мёрфи 2:2 Хендри
 Дин 3:1 Перри
 Дэй 1:3 Селби Мёрфи 2:2 Картер
 Хендри 1:3 Дин Селби 3:1 Перри
 Дэй 2:2 Картер
 Мёрфи 1:3 Дин Селби 2:2 Дин
 Хендри 2:2 Картер
 Перри 2:2 Хендри
 Мёрфи 3:1 Дэй

 Картер 1:3 Дин Селби 1:3 Хендри Перри 4:0 Мёрфи
 Дэй 1:3 Дин Дэй 3:1 Хендри
 Мёрфи 2:2 Селби
 Перри 2:2 Картер

 Таблица 

 Финальные стадии 

 Группа 2 

Матчи в группе 2 игрались 7 и 8 января 2009 года. Победителем стал Марк Аллен.

 Групповая стадия 

 Хендри 1:3 Перри Картер 1:3 Дин Эбдон 1:3 Аллен Картер 3:1 Уильямс
 Дин 3:1 Перри
 Хендри 3:1 Аллен
 Эбдон 1:3 Уильямс Картер 3:1 Перри
 Дин 4:0 Хендри
 Аллен 2:2 Уильямс
 Хендри 3:1 Эбдон
 Перри 2:2 Уильямс
 Дин 2:2 Аллен
 Картер 3:1 Эбдон

 Хендри 2:2 Уильямс
 Эбдон 1:3 Перри Картер 1:3 Аллен Дин 2:2 Уильямс
 Перри 2:2 Аллен
 Дин 3:1 Эбдон
 Картер 3:1 Хендри

 Таблица 

 Финальные стадии 

 Группа 3 

Матчи в группе 3 игрались 9 и 10 февраля 2009 года. Победителем стал Джо Перри.

 Групповая стадия 

 Дин 3:1 Перри
 Хиггинс 1:3 Робертсон Картер 2:2 Дин
 Робертсон 2:2 Хокинс
 Дин 1:3 Уильямс Картер 2:2 Уильямс
 Перри 2:2 Хокинс

 Уильямс 2:2 Хиггинс
 Перри 2:2 Картер
 Хиггинс 1:3 Хокинс Робертсон 2:2 Уильямс
 Картер 3:1 Хокинс
 Перри 3:1 Робертсон
 Дин 2:2 Хиггинс

 Картер 1:3 Робертсон Уильямс 3:1 Хокинс
 Хиггинс 2:2 Перри
 Дин 1:3 Хокинс Картер 1:3 Хиггинс Перри 2:2 Уильямс
 Робертсон 4:0 Дин

 Таблица 

 Финальные стадии 

 Группа 4 

Матчи в группе 4 игрались 11 и 12 февраля 2009 года. Победителем стал Стюарт Бинэм.

 Групповая стадия 

 Уильямс 2:2 Робертсон
 Хокинс 1:3 Хиггинс Харольд 0:4 Бинэм Коуп 3:1 Уильямс
 Робертсон 0:4 Хокинс Хиггинс 4:0 Харольд
 Бинэм 1:3 Коуп Уильямс 1:3 Хокинс Хиггинс 4:0 Робертсон
 Коуп 2:2 Харольд
 Хиггинс 2:2 Бинэм
 Хокинс 0:4 Коуп Уильямс 3:1 Бинэм
 Робертсон 4:0 Харольд

 Хиггинс 2:2 Коуп
 Хокинс 2:2 Бинэм
 Уильямс 3:1 Харольд
 Робертсон 2:2 Коуп
 Хокинс 2:2 Харольд
 Робертсон 1:3 Бинэм Хиггинс 2:2 Уильямс

 Таблица 

 Финальные стадии 

 Группа 5 

Матчи в группе 5 игрались 2 и 3 марта 2009 года. Победителем стал Марк Кинг.

 Групповая стадия 

 Хиггинс 1:3 Коуп Хокинс 1:3 Уильямс Кинг 2:2 Стивенс
 Доэрти 1:3 Хиггинс Коуп 2:2 Хокинс
 Уильямс 1:3 Кинг Стивенс 1:3 Доэрти Хиггинс 1:3 Хокинс Коуп 3:1 Уильямс
 Кинг 2:2 Доэрти
 Хокинс 0:4 Доэрти Стивенс 3:1 Уильямс
 Хиггинс 2:2 Стивенс
 Коуп 2:2 Кинг

 Уильямс 2:2 Доэрти
 Хокинс 3:1 Стивенс
 Хиггинс 3:1 Кинг
 Коуп 2:2 Доэрти
 Хокинс 1:3 Кинг Стивенс 2:2 Коуп
 Хиггинс 3:1 Уильямс

 Таблица 

 Финальные стадии 

{{Турнир4 без 3 места | RD1=Полуфиналы
| RD2=Финал

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Джейми Коуп
| RD1-score1= 0
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Марк Кинг
| RD1-score2= 3

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Кен Доэрти
| RD1-score3= 3
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Джон Хиггинс
| RD1-score4= 2

| RD2-seed1= 
| RD2-team1=Марк Кинг
| RD2-score1= 3
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Кен Доэрти
| RD2-score2= 1
}}

Группа 6 

Матчи в группе 6 игрались 4 и 5 марта 2009 года. Победителем стал Джон Хиггинс.

Групповая стадия 

 Доэрти 1:3 Коуп
 Хиггинс 3:1 Свэйл
 Дотт 2:2 Стивенс
 Дэвис 3:1 Доэрти
 Хиггинс 3:1 Коуп
 Свэйл 3:1 Стивенс
 Дотт 1:3 Дэвис

 Доэрти 2:2 Хиггинс
 Коуп 3:1 Свэйл
 Стивенс 2:2 Дэвис
 Хиггинс 2:2 Дэвис
 Дотт 2:2 Свэйл
 Дотт 1:3 Доэрти
 Коуп 0:4 Стивенс

 Свэйл 1:3 Дэвис
 Хиггинс 3:1 Дотт
 Стивенс 2:2 Доэрти
 Jamie Cope 1:3 Дэвис
 Хиггинс 1:3 Стивенс
 Дотт 4:0 Коуп
 Доэрти 1:3 Свэйл

Таблица

Финальные стадии

Группа 7 

Матчи в группе 7 игрались 23 и 24 марта 2009 года. Победителем стал Джадд Трамп.

Групповая стадия 

 Стивенс 1:3 Дэвис
 Свэйл 2:2 Дотт
 Уолден 3:1 Вэньбо
 Трамп 0:4 Дэвис
 Стивенс 3:1 Свэйл
 Дотт 1:3 Уолден
 Вэньбо 1:3 Трамп

 Дэвис 1:3 Свэйл
 Стивенс 0:4 Дотт
 Уолден 1:3 Трамп
 Свэйл 1:3 Трамп
 Вэньбо 2:2 Дотт
 Дэвис 4:0 Вэньбо
 Стивенс 0:4 Уолден

 Дотт 1:3 Трамп
 Свэйл 2:2 Вэньбо
 Дэвис 2:2 Уолден
 Стивенс 1:3 Трамп
 Свэйл 1:3 Уолден
 Стивенс 2:2 Вэньбо
 Дэвис 2:2 Дотт

 Таблица 

 Финальные стадии 

 Группа победителей 

Матчи в группе победителей игрались 25 и 26 марта 2009 года. Чемпионом турнира и игроком, квалифицировавшимся на Премьер-лигу 2009, стал Джадд Трамп.

 Групповая стадия 

 Перри 2:2 Бинэм Селби 3:1 Аллен
 Трамп 1:3 Селби
 Кинг 1:3 Хиггинс
 Аллен 1:3 Перри
 Бинэм 3:1 Кинг
 Хиггинс 2:2 Трамп Селби 1:3 Перри
 Аллен 2:2 Бинэм Кинг 1:3 Трамп
 Перри 1:3 Трамп
 Хиггинс 1:3 Бинэм
 Селби 3:1 Хиггинс
 Аллен 3:1 Кинг

 Бинэм 2:2 Трамп Перри 2:2 Хиггинс Селби 4:0 Кинг
 Аллен 2:2 Трамп Перри 2:2 Кинг''
 Аллен 0:4 Хиггинс
 Селби 3:1 Бинэм

Таблица

Финальные стадии

Сенчури-брейки 

 145, 133, 132, 122, 121, 113 Марк Селби
 144, 125, 106 Барри Хокинс
 137, 125, 125, 122, 108, 104 Джейми Коуп
 136, 128, 125, 109, 108, 105, 102, 101 Джо Перри
 134, 127 Стюарт Бинэм
 134, 115, 101 Рики Уолден
 133, 131, 130, 125, 123, 123, 113, 113, 109, 109, 106, 104, 103, 103 Джон Хиггинс
 133, 118, 113, 111, 104 Джадд Трамп
 133 Лян Вэньбо
 132, 131, 125, 123, 122, 120, 117, 115, 105, 101 Дин Цзюньхуэй
 131, 126, 114, 113 Мэттью Стивенс
 129 Дэйв Харольд
 127, 115, 109 Кен Доэрти
 127 Марк Аллен
 121, 113, 101 Алистер Картер
 118, 116 Марк Уильямс
 114 Грэм Дотт
 106 Стивен Хендри
 106 Стив Дэвис
 105, 101 Нил Робертсон

Примечания

Ссылки 
 Общая информация о турнире на Pro Snooker Blog 

Championship League (снукер)
2009 год в снукере